Pasquale Pinto (1767-1823) – principe di Ischitella
 Pasquale Pinto – scrittore e saggista italiano